Meilhac, comune francese dell'Haute-Vienne.

Grégory Meilhac, calciatore professionista (1971).
Henri Meilhac, librettista francese dell'Ottocento (1831-1897);